Redcliff (Canada), een plaats in de Canadese provincie Alberta
 Red Cliff (Canada), een plaats op het Canadese eiland Newfoundland
 Redcliff (Zimbabwe), een plaats in Zimbabwe
 Red Cliff (Colorado), een plaats in de Verenigde Staten
 Red Cliff (Wisconsin), een plaats in de Verenigde Staten
 Red Cliff (film) of Chi Bi, een oorlogsfilm gebaseerd op de Slag bij de Rode Muur